Postać normalna (forma normalna) – pojęcie mogące odnosić się do:
 postać normalna (bazy danych)
 postać normalna (matematyka)
 postać normalna (teoria gier)

 Teoria języków formalnych
 postać (β–)normalna
 postać normalna Chomsky'ego
 postać normalna Greibach
 postać normalna Kurody
 postać normalna (przepisywanie wyrażeń), element systemu przepisywania, który nie może być już więcej przepisany.

 Logika
 algebraiczna postać normalna (ANF)
 dysjunkcyjna postać normalna (DNF)
 koniunkcyjna postać normalna (CNF)
 klauzulowa postać normalna (CNF)
 negacyjna postać normalna
 preneksowa (przedrostkowa) postać normalna
 postać normalna Skolema

 Rachunek lambda
 postać (β–)normalna

Zobacz też 
 normalizacja 
 własność normalizacji